Kondice může být :
 tělesný a duševní stav u člověka i všech dalších živých organismů
 fitness, sportovní kondice 
 kondice hospodářských zvířat – zemědělský a veterinární pojem
 mimoškolní vyučování – obvykle soukromá vzdělávací aktivita
 kondice (geologie) – geologické podmínky pro hospodárnou těžbu nerostných surovin z nějakého ložiska
 Kondice (časopis) – lifestylový časopis

Externí odkazy